Allgemeine Automobil-Zeitung steht für

 Allgemeine Automobil-Zeitung (Deutschland) (AAZ, Untertitel Offizielles Organ des Kartells Deutscher Automobil-Clubs und Vereins Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller), deutsche Zeitschrift (ab 1900)
 Allgemeine Automobil-Zeitung (Österreich) (AAZ), österreichische Zeitschrift (ab 1900)